Mike Magee est un joueur américain de soccer, né le  à  Chicago, Illinois, États-Unis. Il évoluait comme attaquant.

Biographie

Palmarès 
 Trophée du meilleur joueur de MLS en 2013

Statistiques 
Ce tableau présente les statistiques de Mike Magee.

Notes et références

Liens externes 
 

Joueur américain de soccer
Joueur Génération Adidas
Joueur des Red Bulls de New York
Joueur du Galaxy de Los Angeles
Joueur du Fire de Chicago
Joueur du Saint Louis FC
Naissance en septembre 1984
Naissance à Chicago